unicaat - voorwerp dat door kunstnijverheid is vervaardigd, en dat een uniek exemplaar vormt
unica (boek) - boekuitgave waarvan slechts één exemplaar bekend is
Unica, Westersch Litterarisch Gezelschap - oudste studentenvereniging van Amsterdam
UNICA - netwerk van Europese universiteiten
Unica - Union Internationale du Cinéma, organisatie ter bevordering van het amateurfilmen
Unica (rivier), rivier in Slovenië